Шко́ла № 37:

 Школа № 37 (Кишинёв)
 Школа № 37 (Москва)
 Школа № 37 (Тверь)
 Школа № 37 (Харьков)